Yongdu-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Yongdu-dong, Jecheon, stadsdel i Jecheon, Norra Chungcheong, 
 Yongdu-dong, Daejeon, stadsdel i Daejeon,